Brüggen steht für:

Orte in Deutschland:
 Brüggen, Gemeinde im Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Brüggen (Leine), Ortsteil von Gronau (Leine), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Brüggen (Kerpen), Stadtteil von Kerpen, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brüggen (Wuppertal), Hofschaft bei Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Haus Brüggen, Rittersitz in Bramey-Lenningsen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 Brüggen (Adelsgeschlecht), baltisches Adelsgeschlecht
 H. & J. Brüggen, deutsches Lebensmittelwerk

Brüggen ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Friedrich von der Brüggen (1792–1859), russischer Oberst und Dekabrist 
 Alfred Brüggen (1929–2020), deutscher Fußballspieler
 Diedrich von der Brüggen (1771–1836), kurländischer Landrat und Politiker
 Eberhard Philipp von der Brüggen († 1727), kurländischer Landmarschall
 Eduard Alexander von der Brüggen (1822–1896), kurländischer Oberrat und Landmarschall
 Elke Brüggen (* 1956), deutsche Germanistin und Kultur- und Literaturwissenschaftlerin
 Ernst von der Brüggen (1639–1713), kurländischer Oberrat
 Ernst Carl von der Brüggen (1840–1903), deutsch-baltischer Redakteur und Autor
 Ernst Heinrich von der Brüggen (1794–1863), russischer Generalleutnant
 Frans Brüggen (1934–2014), niederländischer Dirigent und Flötist
 Friedhelm Brüggen (* 1949), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Georg Brüggen (* 1958), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Johannes Brüggen (auch Juan Brüggen Messtorff; 1887–1953), deutscher Geologe und Hochschullehrer
 Wilhelm ter Brüggen (?–1904), deutschbrasilianischer Söldner, Journalist, Konsul und Politiker

Siehe auch:
 Brügge (Begriffsklärung)
 Bruggen
 Brugghen
 Brüggenei
 Bryggen, Kontore der Hanse-Kaufleute in Bergen, Norwegen
 Brücken